Loćika je lahko:
 Loćika, Aleksinac (Srbija)
 Loćika, Rekovac (Srbija)